Walworth (Wisconsin), een plaats in de staat Wisconsin in de Verenigde Staten
Walworth (Londen), een wijk van de Engelse stad Londen
Walworth (Durham)

Zie ook
Walworth County